Mosseri ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Mosseri (* 1983), Chef von Instagram
 Emile Mosseri (* 1985), US-amerikanischer Komponist, Pianist, Sänger und Musikproduzent
 Ido Mosseri (* 1978), israelischer Schauspieler
 Tal Mosseri (* 1975), israelischer Schauspieler